Amerikai Egyesült Államok
 Ayer (Massachusetts)
 Ayer (Washington)

 Svájc
 Ayer (Svájc)

Zene
 Ayer, Enrique Iglesias-dal
 Ayer, Gloria-Estefan-dal

Nevek
 Ayer, családnév